Не́вская губа́ (иное название Марки́зова лу́жа) — восточная часть Финского залива. В вершину Невской губы несколькими рукавами впадает река Нева. В дельте Невы находится город Санкт-Петербург.

География 

Невская губа ограничена на востоке песчаным баром реки Нева, на западе линией Лисий Нос — Кронштадт — Ломоносов, на севере — заказником «Северное побережье Невской губы». Площадь водного зеркала до создания Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений принималась равной 329 км². Дно преимущественно песчаное и плоское.

С остальной частью Финского залива Невская губа сообщалась через два пролива у острова Котлин, именуемых Северными и Южными Воротами. Ширина Северных Ворот 9—10 км, Южных — 5—7 км. В современном состоянии Невская губа отделена от Финского залива по линии Горская — Кронштадт — Бронка комплексом дамб защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений и является изолированным проточным водоёмом.

Если линию защитных сооружений принять за современную западную границу Невской губы, то площадь водного зеркала при уровне, близком к ординару, составит 380 км², объём водной массы 1,2 км³. Длина Невской губы в указанных границах с запада на восток 21 км, наибольшая ширина 15 км. Средняя естественная глубина губы около 3,0 м.

На подходах к Комплексу защитных сооружений (с востока и с запада) имеются многочисленные естественные и искусственные преграды. Как сам Комплекс защитных сооружений, так и преграды на подходах к ней затрудняют водообмен между Невской губой и солоноватыми водами Финского залива, препятствуют вторжению ветровых волн из залива в губу.

В Южных Воротах трасса Комплекса защитных сооружений проходит по западному краю Ломоносовской отмели. Судопропускное отверстие в Южных Воротах имеет ширину 200 м и среднюю глубину около 16,0 м.

Для прохода судов в Невской губе установлены фарватеры и каналы:
 Морской канал (от острова Котлин до устья реки Большая Нева), предназначен для судов с осадкой не более 11 метров, длиной не более 320 метров и шириной не более 42 метров;
 Корабельный канал (начинается от входного буя ), до устья реки Большая Нева, предназначен для судов с осадкой не более 3,5 метров;
 Петровский канал (начинается от входного светящего буя № 2 с левой стороны (), ведет в реку Малую Неву), предназначен для судов с осадкой не более 4,2 метра;
 Фарватер № 11, ведущий от Петровского канала в Петродворцовую гавань;
 Ломоносовский канал (фарватер № 7), ведущий в Ломоносовскую гавань;
 Лахтинский канал, ведущий в Лахтинскую гавань;
 Подходной канал к гавани посёлка Стрельна;
 Канал грузового района Бронка;
 Канал, ведущий в гавань базы Литке;
 Канал базы Горская.

Климат

Ледовый режим 
Первые ледовые явления в виде шуги и сала появляются обычно в середине ноября. Полностью губа замерзает к концу декабря. Процесс установления полного ледового покрова, в зависимости от различных причин, длится от 2—3 дней при морозной безветренной погоде, до месяца при слабоморозной и ветреной. При обычных условиях к концу зимы лёд достигает толщины 30—70 см и 10—20 см на фарватерах. В особенно холодные зимы толщина льда доходит до 80—100 см в прибрежных, 60—80 см в центральных районах губы и 20—30 см на фарватерах. Вскрытие льда начинается примерно 20 апреля, и водоём полностью очищается ото льда 28—30 апреля. Разрушение ледяного покрова начинается с появления сквозных трещин во льду и промоин на фарватерах невских баров. Вскрытие льда идёт в направлении с востока на запад и от центра к берегам.

Судоходство

Управление 
Восточная часть Финского залива к востоку от 29°19′30″ в. д. и к югу от 60°6′42″ с. ш. является зоной действия системы управления движением судов (СУДС) морского торгового порта Санкт-Петербург. Ни одно судно или корабль не имеют права без разрешения СУДС войти в её зону действия.

Управление движением судов СУДС осуществляет:
 по радио на ультракоротких волнах (УКВ), канал вызова и рабочий канал 9, позывной «Петербург радио-17», резервный канал 67.
 по радио на УКВ, каналы вызова 9, 12, 16, позывной «Петродворец радио-9», рабочий канал 12, резервные каналы 73, 67, 30.

В Невской губе действуют МППСС-72. Разграничительными линиями между зонами действия МППСС-72 и Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации и Местных правил плавания по судоходным путям Северо-Западного бассейна являются:
 на реке Большая Нева — нижняя кромка Благовещенского моста;
 на реке Малая Нева — нижняя кромка Тучкова моста;
 на реке Малая Невка — нижняя кромка Большого Петровского моста;
 на реках Средняя Невка и Большая Невка — меридиан западной оконечности Крестовского острова (30°12′55″ в. д.).

Спасательные службы 
Морской спасательно-координационный центр «Санкт-Петербург» (МСКЦ «СПб») осуществляет организацию и координацию действий спасательных служб федеральных органов исполнительной власти РФ и иностранных государств для оказания помощи судам, терпящим бедствие в восточной части Финского залива, а также при поиске и спасании людей, терпящих бедствие на море.
Связь с МСКЦ «СПб» осуществляется:
 на УКВ, канал 16, позывной «Петербург СКЦ», рабочий канал 71, резервные каналы: 24, 26 и 27;
 на 70 канале (цифровой избирательный вызов) MMSI 002733700;
 по телефонам: +7(812) 327- 41-46; 327-41-47; 259-89-95;
 факс: +7 (812) 327-41-46;
 телекс: 121512 RCC.RU;
 телефон INMARSAT MINI M: 761319893;
 E-mail: mrcc@mail.pasp.ru.

Маркизова лужа 

Ироничное название Невской губы — Маркизова лужа возникло в первой трети XIX века в среде офицеров Балтийского флота. Происходит от титула тогдашнего морского министра России маркиза И. И. де Траверсе, при котором почти прекратились дальние морские походы, а плавания осуществлялись не дальше Кронштадта.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Обязательные постановления администрации морского порта Санкт-Петербург
 Лоция Балтийского моря
 Огни и знаки Балтийского моря
 Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим // приказ от 10 июля 2007 г. № 355 Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации

Заливы Финского залива
Нева
Заливы Санкт-Петербурга
Эстуарии